Wendland steht für:
 Wendland, Landschaft im östlichen Niedersachsen
 Wendland und Altmark, Naturraum im norddeutschen Tiefland
 Wendland (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Republik Freies Wendland, von Atomkraftgegnern errichtetes Hüttendorf (1980)
 Mount Wendland, Berg in Antarktika
 Gretchen Wendland, Stummfilmmelodram von 1914
 Wendland (Fernsehreihe), deutsche Krimireihe von 2022

Siehe auch:
 Wendlandt